Detta är en lista över sjöar i Sundsvalls kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Sundsvalls kommun.

Lista

Sundsvalls kommun
 Lista